Дянев () — город, административный центр Дяневского этрапа Лебапского велаята Туркмении.

История 
Статус посёлка городского типа имел с 1935 года. До 18 февраля 2001 года носил название Дейнау, потом был переименован в Галкыныш. В 2016 году присвоен статус города. 25 ноября 2017 года город Галкыныш был переименован в Дянев.

География 
Город расположен в 3 км от железнодорожной станции Дянев (на линии Туркменабад — Дашогуз).

Промышленность 
По данным БСЭ, в Дейнау действовал молочно-маслодельный завод.

Население

Примечания 

Города Туркменистана
Переименованные населённые пункты Туркменистана